Daufenbach ist ein geographischer Name:

 Daufenbach (Dürrholz), Ortsteil der Ortsgemeinde Dürrholz im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz 
 Daufenbach (Zemmer), Ortsteil der Ortsgemeinde Zemmer im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz 

 Daufenbach (Grenzbach) rechter Zufluss des Grenzbachs (zur Wied) bei Bauscheid, Ortsgemeinde Döttesfeld, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz